Ánade silbón hace referencia a tres especies de aves del género Mareca:
 Mareca americana, conocido como silbón americano o pato americano.
 Mareca penelope, conocido como silbón europeo.
 Mareca sibilatrix, conocido como pato overo o pato real.